Laxkarpar kan syfta på:

 Laxkarpar (ordning) – en ordning i djurklassen taggfeniga fiskar
 Laxkarpar (familj) – en familj i ordningen laxkarpar